XOXO puede referirse a:
 Abreviación inglesa de besos y abrazos, una forma de expresar cariño.

Música 
 XOXO, álbum de Cherry Ahava.
 XOXO, álbum de EXO.
 XOXO, álbum de Sara Tunes.
 XOXO, álbum de Somi.

Otros usos 
 XOXO, microformato XML para esquemas construidos en la parte superior del XHTML.
 XOXO, película estadounidense.
 XOXO EXO, programa de televisión.
 Santa Cruz Xoxocotlán, México, abreviado comúnmente como «Xoxo».

Véase también 
 «XOXOXO», una canción de los Black Eyed Peas.
 XO